Шахбо́кс () — гибридный вид спорта, комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах. Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003 года.

Шахбокс — синтез шахмат и бокса; спортивно-прикладная дисциплина, гибридный метод развития интеллектуально-физических способностей личности, обучающий умению комбинировать умственную и физическую деятельность в экстремальных условиях боя. Одна из главных задач занятий шахбоксом — научить подростков, молодых и взрослых людей думать, размышлять, решать сложные задачи на поле интеллектуальной борьбы, параллельно обучать навыкам практического боевого единоборства (бокса) в спортивных, профессиональных и оборонительных целях. Другие задачи включают в себя такие аспекты, как:
 поддержание здорового образа жизни,
 подготовка профессиональных кадров в области безопасности и спорта,
 развитие интеллектуально-физических способностей современной личности .

Прикладной, как и спортивный аспект шахбокса имеет важное значение в сфере подготовки сил специального назначения и бойцов вооружённых сил, где задействованы физические и индивидуальные силы и возможности человека в осуществлении безопасности государства и общества .

История 
Следуя хронологии активного применения шахмат и бокса , ведущими спортсменами, публично представляющими преимущества обоих видов спорта, являются чемпионы мира по шахматам Макс Эйве (1901 г.—1981 г., Нидерланды) и Бобби Фишер (1943 г.—2008 г., США). Макс Эйве усердно занимался боксом во время подготовки к шахматным турнирам , как и Бобби Фишер. В официальном отчете «Истинная история Бобби Фишера (включая фото)» за 1972 г. он представил широкой публике свою физическую подготовку с боксом, которая помогла ему в его замечательной профессиональной деятельности .

Хотя шахматный бокс еще не сформировался как официальный гибридный вид спорта (начало 1970-х годов), эта деятельность одного из лучших шахматистов мира, такого как Фишер, безусловно, вдохновила любителей спорта на шахматистов и боксеров. Учитывая блестящую репутацию Фишера во всем мире, можно сказать, что он является одним из пионеров будущего официально установленного вида спорта — шахматного бокса .

Последующий период (после конца 70-х годов XX века) для потенциальной связи  шахмат и бокса оформляется в искусстве, кино (например: «Тайна шахматного бокса» он же (Шах и мат ниндзя), "Mystery Of Chessboxing" aka (Ninja Checkmate) (1979 г.))  ; Uuno Turhapuro herra Helsingin herra (1991))  и музыкальной индустрии (например, песня Wu-Tang Clan "Da Mystery of Chessboxin"  в их первом альбоме Enter the Wu-Tang (36 камерный ) (1993. Wu-Tang производитель RZA), а также предпринимаются попытки параллельно заниматься обоими видами спорта в тренировочном процессе . Идея прямой взаимосвязи шахмат и бокса в единой концепции  шахбокс впервые появилась в графическом романе Энки Билала «Froid-Équateur». Голландский перформансист Ипе Рубинг , вдохновлённый этим комикс-романом, воплотил идею в жизнь. 14 мая 2020 года ведущий шахматный новостной сайт ChessBase (Германия) (~ 275 000 зарегистрированных пользователей, данные на 2020 год) опубликовали подробные биографические данные о художнике и спортсмене Ипе Рубинге, а также его активной деятельности, которой он выделяется на протяжении всей своей жизни.

Концепция спорта и правила шахбокса подробно представлены в статье GROUPCHESS. Подробный исторический обзор, данные и факты по годам размещены на сайте Chessboxing Sport.

Шахбокс находится под управлением Всемирной организации шахбокса (WCBO). Девиз WCBO: «Сражения происходят на ринге, а войны ведутся на доске» («Fighting is done in the ring and wars are waged on the board»). Первый чемпионат мира по шахбоксу  был проведён в Нидерландах, в Амстердаме, в 2003 году  (только в среднем весе). Победителем (по просрочке шахматного времени) стал сам Ипе Рубинг. 1 октября 2005 года был проведён первый чемпионат Европы (Берлин, Германия) по шахбоксу в тяжёлом весе: болгарин Тихомир Доврамаджиев Тичко (Мастер ФИДЕ) выиграл у немца Андреаса Шнайдера в 9-м раунде (Шнайдер сдал шахматную партию). О событии первого чемпионата Европы по шахбоксу сообщает телеканал RBB в публичном видеорепортаже.

3 ноября 2007 года прошёл первый чемпионат мира по шахбоксу в полутяжёлом весе — немец Франк Штольдт победил американца Дэвида Депто (мат в 7-м раунде).

5 июля 2008 года Штольдт уступил свой чемпионский титул россиянину Николаю Сажину (сдача в 5-м раунде) , (доступен официальный видеорепортаж).

Также в 2008 году в Лондоне прошел международный шахбокс турнир <<KINGS OF COMBAT>> . Вольфрам фон Штауффенберг (Wolfram Von Stauffenberg, Германия) проиграл Энди 'The Rock' Костелло (Andy Costello Великобритания), Джимбо 'The Slice' Тейлор (Jimbo Taylor, Великобритания) победил Боба 'The Red Kite' Иннеса ( Bob Innes, Уэльс), Конрад Рикардсон (Konrad Rikardson, Швеция) победил Тима 'Hippo' Вулгара (Tim Woolgar, Великобритания).

В 2008 году миллиардер, президент ФИДЕ и Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов участвовал в шахбокс-матче. Таким образом , Илюмжинов официально заявил о своей личной поддержке шахбокса, а также Всемирной шахматной федерации, которую он представляет. Восемь лет спустя (в 2016 году ), оставаясь действующим президентом ФИДЕ, Илюмжинов публично заявил «Top Sport» о своем желании включить шахбокс в Олимпийские игры.

28 ноября 2009 года в Красноярске состоялся очередной бой за звание чемпиона . Двадцатилетнему Сажину противостоял уроженец белорусского Гомеля семнадцатилетний Лео Крафт по прозвищу «Гранит», ныне представляющий Германию. Сажин вышел на ринг с травмированным коленом. Боксировали соперники с переменным успехом, явного преимущества не было ни у кого. В шахматах соперники разыграли защиту Грюнфельда. В итоге победу в матче одержал Крафт, вынудивший соперника признать поражение за доской. До настоящего времени матч-реванш между Сажиным и Крафтом не состоялся.

В 2010 году был представлен первый в истории североамериканский поединок по шахбоксу, который состоялся в субботу, 27 февраля, в спортзале Fortune Gym в Лос-Анджелесе (США). Эндрю, «Сражающийся филантроп / "The Fightin Philanthropist"», дрался с австрийцем Дэвидом «Кинг-Конгом “King Kong”» Пфайфером. Эндрю - менее опытный боец, но более сильный шахматист, поэтому он стремился к открытой игре, а Дэвид старался держать ее закрытой. В данном случае преобладали шахматные навыки, так как МакГрегор победил матом в 5-м раунде .

В 2011 году состоялся международный командный бой между национальными представителями Германии и Великобритании (Schachboxen Berlin vs London ). Командный матч выигрывает команда Англии со счетом 2:1 :

 1. Битва  Tim Bendfield (Лондон) против Alex "The Snake" Troll 1-0 (шахматы),

 2. Битва:  Nils Becker (Берлин) против Nick Cornish (1-0 (шахматы),

 Главная битва : Lukasz "Frog" Kosowski (Берлин) против Daniel Rivas Lizarraga 0-1 (шахматы).

В 2012 (10 октября) году шахбокс успешно дебютировал в Королевском Альберт-холле. Много зрителей стала свидетелем того, как некоторые из лучших шахбоксеров, в том числе Крис Леви и Шон Муни, сражались в этой уникальной обстановке, где до конца года тысячи грузовиков доставляли оборудование для мероприятий в Холле .

В 2013 году в Москве состоялся чемпионат мира по шахбоксу  (Chess Boxing Global ). Россиянин Николай Сажин стал чемпионом мира в супертяжелом весе по шахбоксу , с победой над итальянцем Джанлука Сирчи . На турнир вышли спортсмены из Германии, Испании, Италии, России, Беларуси и Индии.

 В первом бое сошлись сильнейший спортсмен Берлинского клуба 25-летний Свен Рох (Sven Rooch, ) и испанский шахбоксер Джонатан Родригес Вега (Jonathan Rodriguez Vega). После двух напряженных боксерских раундов, побывав в нокдауне и заметно уступая в боксе своему испанскому противнику, немец Свен Рох одержал победу красивым матом в третьем шахматном раунде (пятом раунде всего поединка).
 Во втором матче друг другу противостояли Леонид Чернобаев из Белоруссии и индийский шахбоксер Трипати Шейлеш (Tripathi Shailesh) . 22-летний белорусский спортсмен сразу показал серьезное преимущество перед индийским противником как на ринге, так и за шахматной доской. После очередного сокрушающего удара и отсчета рефери принял решение о неспособности индийского спортсмена продолжать бой, и поединок в полутяжелом весе завершился техническим нокаутом .

11 октября 2014 году в Лондоне состоялся интернациональный кубок по шахбоксу (SCALA) .

В 2015 году россиянин Николай Сажин защитил титул чемпион мира  в супертяжелом весе по шахбоксу, с победой над итальянцем Серхио Левека .

В 2016 году в Берлине с большим зрительским интересом успешно проведено масштабное шахбокс соревнование  «Интеллектуальный бойцовский клуб VI - Intelectual Fight Club VI» .

14 апреля 2017 года состоялся первый любительский чемпионат мира по шахбоксу - Chessboxing Amateur World Championship (Калькутта, Индия) . По результатам российская сборная заняла первое место в командном зачете. Первыми чемпионами мира стали Даниил Соловьёв, Денис Гурба, Дмитрий Печурин, серебряную медаль завоевал Амин Бабашев. Старший тренер и руководитель команды: Марат Шахманов .

В 2018 году в Москве состоялся интернациональный кубок по шахбоксу .

25-29 июля 2018 г. состоялся второй любительский чемпионат мира по шахбоксу - Chessboxing Amateur World Championship (Калькутта, Индия) .

В 2019 году состоялся чемпионат мира по шахбоксу – среди любителей (Анталия, Турция) . Доступны официальные видеоотчеты: первый квалификационный день , второй квалификационный день , финалы .

Помимо представленной хронологии важных спортивных событий (до 2021 года), есть также ведущие спортсмены, завоевавшие мировые и европейские титулы , в том числе выиграли престижные международные турниры (в разное время и категории), такие как: Антонин Дулат, Энтони Грюнфельдер, Жюль-Алоис Жюльен, Томас Казнев, Лара Армас, все из Франции; Мэтт Томас (США); Джит Д. Патель, Эсвармоорти, Бхела Ратна, Пол Адити, Танушри Датта, Сара Куреши, К. Аруна, Мадхави Гонбаре, все из Индии, Джанлука Сирчи и Серхио Левеке из Италии, Равиль Галиахметов (Россия), Терри Марш, Тим Вулгар и Энди Костелло все из Великобритании, Дымер Агасарян (Армения), Шон Муни, (Канада) и др.

Правила 
Бой состоит из 11 раундов, нечётные раунды — шахматы (точнее, «быстрые шахматы»), чётные — бокс. Между  — пауза продолжительностью в 1 минуту. Контроль времени в шахматной партии — 12 минут на игрока. Один шахматный раунд длится 4 минуты, один боксерский раунд длился в первоначальном варианте 2 минуты. Перед чемпионатом мира 2007 года продолжительность бокс-раундов была увеличена до 3 минут, так как большинство предыдущих матчей были решены за шахматной доской.

Победа может быть достигнута нокаутом, техническим нокаутом, матом, сдачей противником шахматной партии или просрочкой им шахматного времени . Если шахматная партия заканчивается вничью, а в боксе не достигнут нокаут, решает победа по очкам в боксёрских раундах. Если при этом и в боксе присуждена ничья, победа присуждается игравшему чёрными фигурами.

Если боец в течение длительного времени не делает хода в шахматах, он получает предупреждение от шахматного арбитра. Второе предупреждение ведёт к дисквалификации.

Решения 
Матч по шахбоксу может закончиться любым из следующих действий:
 Победа нокаутом или техническим нокаутом в боксе
 Победа матом в шахматах
 Превышение контроля времени в шахматной игре
 Победа из-за дисквалификации судьей, например, из-за неактивности в течение продолжительного игрового времени (шахматы или раунды бокса после нескольких предупреждений).

В случае, если ни один из соперников не выигрывает в шахматы в основное время, шахматная партия заканчивается ничьей, и общий бой выигрывает тот, кто набрал больше очков в боксе. Если и в боксе набрано одинаковое количество очков, то выигрывает боец, который играл в шахматы чёрными фигурами.

Весовые категории 
Как и в боксе, в шахбоксе участники делятся на весовые категории.

Мужчины (17 лет +)
 Легкий вес: макс. 154,324 фунта (70 кг);
 Средний вес: макс. 176,37 фунтов (80 кг);
 Полутяжелый вес: макс. 198,416 фунтов (90 кг);
 Тяжелый вес: 198,416+ фунтов (90+ кг).

Женщины (17 лет +) 
 Легкий вес: макс. 121,254 фунтов (55 кг)
 Средний вес: макс. 143,3 фунта (65 кг)
 Полутяжелый вес: макс. 165,347 фунтов (75 кг)
 Тяжелый вес: 165,347+ фунтов (75+ кг)

Для любительских и юношеских поединков весовые категории градуируются в 5-килограммовых шагах.

Всемирная шахматная боксерская организация 
Всемирная шахматная боксерская организация (WCBO) является ведущей организацией международного любительского шахматного бокса. Она базируется в Берлине, Германии и юридически признана правительством Германии как некоммерческая организация. Иепе Рубинг основал Всемирную организацию шахматного бокса сразу после первого боя в 2003 году. Его целью было и остается создание WCBO как всемирной организации по шахбоксингу. Цель WCBO — собрать и связать все активные шахбоксёрские клубы по всему миру под одной крышей.

В данный момент местные организации и федерации были созданы в ряд стран, при этом Индия в настоящее время возглавляет Всемирную шахбокс федерацию с президентом Монту Дасом после голосования. Это имеет свою логическую последовательность, поскольку в Индии проводились крупномасштабные шахбокс турниры, в которых участвовал ряд групп игроков, таких как дети, мальчики и девочки, а также опытные спортсмены. Это поддерживается государством, которое находит социальный потенциал для развития местной молодежи . К 2021 году более 20 шахбокс организаций, представляющих местные штаты Индии, уже официально зарегистрировались в качестве членов WCBO / CBOI Индия .

Всемирная шахматная боксерская организация (WCBO) образована ассоциированными членами: Chess Boxing Club Berlin (CBCB), Шахматная боксерская организация Индии (CBOI), Шахматная боксерская организация Ирана (CBOIR), Итальянская федерация шахматного бокса (FISP), China Chessboxing (CBCN), Шахматный бокс США, Российская организация шахматного бокса, Мексиканская организация шахматного бокса, шахматный бокс Испании и др. Помимо Всемирной организации шахматного бокса (WCBO) существует также Всемирная ассоциация шахматного бокса (WCBA). Всемирная ассоциация шахматного бокса (WCBA) - это юридически признанная организация шахматного бокса. Она была основана в 2013 году и находится в Лондоне, Англия . Действующий президент Англии Тим Вулгар - чемпион Англии по шахматному боксу . Текущие члены WCBA: Ассоциация шахматного бокса Великобритании, Российская организация шахматного бокса, Федерация шахматного бокса Италии, Ассоциация шахматного бокса Испании и др. Чемпионы WCBO также признаны WCBA .

В 2021 году Всемирная шахбокс организация (WCBO) успешно провела крупный турнир в Индии: National Chess Boxing Competition, сообщает индийское телевидение IBC24 TV .

Всемирный шахбокс 
В разное время шахматами и боксом активно занимались и часто пропагандировали известные чемпионы мира , такие как чемпион мира по шахматам Бобби Фишер (США) ,  чемпионы мира по боксу Леннокс Льюис (Великобритания) , Майк Тайсон (США), Мухаммед Али (США), Энтони Джошуа (Великобритания) , Виталий и Владимир Кличко (Украина) , Александр Усик (Украина) , кандидат в президенты страны  Мэнни Пакьяо (Филиппины)  и другие . Известно, что у шахмат и бокса есть миллионы поклонников по всему миру Это аккумулирует естественный процесс умственного и физического сочетания, который используется в едином виде спорта - шахбокс .

Шахбокс развивается на высоком спортивном уровне, официально создан ряд национальных федераций и местных клубов, в том числе в России.

Шахбокс успешно зарекомендовал себя в таких странах, как: Алжир, Великобритания, Экваториальная Гвинея, Гамбия , Германия, Индия, Иран, Испания, Италия, Китай, Коста-Рика, Мадагаскар , Мексика, Нидерланды, Россия, США , Турция , Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Уганда, Южная Африка и др.

Шахбокс России 
Развитие шахбокса в Российской Федерации : Первыми мощными центрами, задавшими тон движению шахбокса в нашей стране, стоит считать Москву (Московская Федерация Шахбокса) и Красноярск (Федерация шахбокса Сибири). В 2020 г. создана Федерация Шахбокса России (ФШБР), аккумулировавшая в себе региональных представителей и сподвижников шахбокса. В том же году официальный статус получила Федерация Шахбокса Республики Татарстан (ФШРТ) .

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ШАХБОКСА РОССИИ" зарегистрирована 15.06.2020 г.  Руководители: Жуков Петр Александрович - Президент, Саяпов Ришат Салимович - Первый Вице-Президент. Утверждены Президиумом от «27» октября 2020 г. ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ШАХБОКС» . Новости  и фотогалерея  находятся в открытом доступе на официальном сайте Федерации.

 Клубы федерации :
 Академия бокса г. Москва. Тренер: Амилкар Медина Да Силва;
 Клуб единоборств «Сталинград» г. Санкт-Петербург. Тренер: Арнольд Баклицкий;
 Клуб «Егиль» г. Казань. Тренер: Илья Береснев;
 Fitness Hall г. Уфа. Тренер: Раиль Бузыкаев;
 ЮУрГУ г. Челябинск. Тренер: Алексей Шаховский;
 Школа единоборств Белгородская обл., г. Алексеевка. Тренер: Алексей Борухович.

 Интеллектуальная и физическая подготовка детей, молодежи и взрослых посредством интеллектуально-физического единоборства ШАХБОКС .

Данная программа позволяет решить задачи по умственной и физической подготовленности подрастающего поколения. Программа также обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности в активных формах познавательной деятельности, интеллектуальных занятий и двигательной активности. Отличительной особенностью программы является то, что: – она предусматривает построение процесса физической и интеллектуальной подготовки, с учетом особенностей контингента и условий проведения занятий; – в ее содержании включены тестовые процедуры, которые позволяют определить и контролировать достигнутый уровень занимающихся на каждом из этапов подготовки, что в свою очередь повысит интерес к данной программе и эффективность образовательного процесса; – весь объем изучаемого программного материала, соответствует требованиям, которые предъявляются к уровню физической и интеллектуальной подготовленности спортсменов. При составлении программы учитывался опыт ведущих специалистов по умственному и физическому воспитанию, развитию умственных и физических качеств и методическим основам подготовки в шахбоксе, а также материалы и пособия для подготовки спортсменов и другие источники. Цель: формирование у занимающихся волевых качеств, повышение спортивной и общеобразовательной подготовки, способности к самообразованию и самосовершенствованию в спортивно-прикладном виде физкультурно-спортивной деятельности.

 Значимые турниры по шахбоксу в России:

Бой за звание чемпиона Сибири по шахбоксу – 28 ноября 2009 г.  – которым стал Михаил Редкозубов.

Чемпионаты Москвы по шахбоксу, проводимые в 2015, 2016, 2017 гг.

В 2020 году (3 октября) прошел финал студенческого чемпионата России по Шахбоксу-2020, в котором приняли участие 46 студентов из 8 образовательных учреждений Российской Федерации: 1. Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) 2. Санкт-Петербургский университет Петра Великого. .Петербургский политехнический университет (Политех) 3.ИТМО, г. Санкт-Петербург 4.ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Белгородская область 5.ТВК «Волжск», Республика Марий Эл 6. Кооперативный колледж, Республика Чувашия 7. Башкирский государственный педагогический университет, Республика Башкортостан 8.ЦЭМК, Республика Чувашия и 22 региона Российской Федерации и страны дальнего и ближнего зарубежья: Архенгельская область 🇷🇺 Республика Башкортостан  🇷🇺 Белгородская область 🇷🇺 Владимирская область Гвинея 🇬🇳 Замбия 🇿🇲 Казахстан 🇰🇿 Республика Карелия🇷 🇺 Краснодарский край🇷🇺 Красноярский край🇷🇺 Ленинградская область🇷🇺 Республика Марий Эл🇷🇺 Ростовская область🇷🇺 Санкт-Петербург🇷🇺 Севастополь🇷🇺 Смоленская область 🇷🇺 Таджикистан 🇹🇯 Туркменистан 🇹🇲 ХМАО🇷🇺 Челябинская область🇷🇺 Республика Чувашия. Ссылка на официальное сообщение Ришата Саяпова в FB.

2020 Шахбокс Матчевая Встреча: Россия - Казахстан .

2021 Первая секция шахбокса открылась в Тюмени .

2021 Турнир клуба ЯРОПОЛК по Шах Боксу .

2021 Кубок Федерации Шахбокса России в Санкт-Петербурге  . В мероприятии приняло участие 92 спортсмена со всех уголков России – из Архангельской области, Забайкальского края, Иркутской области, Краснодарского край, Ленинградской области, Московской области, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Чувашия и Челябинской области. На мероприятие были приглашены такие гости, как Алексей Соловьев (заслуженный мастер спорта России, чемпион СНГ и славянских стран W.B.C., International champion IBF по профессиональному боксу, а ещё многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу среди любителей и профессионалов WAKO, WPKA, ICO, WFC), Кирилл Алексеенко (российский шахматист, гроссмейстер (2015) и обладатель кубка России 2018, чемпион Европы в составе сборной России (2019), чемпион мира среди юношей до 14 лет (2011), участник турнира претендентов (2020), а также выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого) и Ян Кульков (мастер спорта международного класса по боксу, чемпион России, чемпион мира по версии «PABA» по профессиональному боксу, а также тренер команды СПбПУ). Межрегиональный Кубок ФШБР проводился в двенадцати возрастных категориях среди мужчин и женщин в категории «шахбокс» и в восемнадцати в категории «шахбокс-фит». По итогу соревнования команда Санкт-Петербургского политехнического университета завоевала 1 общекомандное место .

11 апреля 2021 г. Кубок Федерации шахбокса России-2021 среди школьников. Кубок Федерации шахбокса России-2021 по шахбокс-фит онлайн среди школьников, посвященный Дню Космонавтики, далее Кубок, в дисциплине: «шахбокс-фит» проводится в соответствии с календарным планом межрегиональных, всероссийских мероприятий на 2021 год «Федерации шахбокса России». Регламент "ШАХБОКС-ФИТ" .

Места:

 Общекомандное: 1 место - команда Республики Башкортостан, 2 место - Челябинская область, 3 место - Ростовская область;

 Начальная Школа: 1 место - Агафуров Динар, Респ Башкортостан, 2 место - Агафуров Айсар, Респ Башкортостан, 3 место Кислин Артем , Челябинск обл, 3 место - Хайбуллин Рамазан, Респ Башкортостан;

 Средняя Школа: 1 место - Швецов Николай, Челябинск обл, 2 место - Хусаинов Давид, Респ Башкортостан, 3 место - Костеркин Федор, Челябинск обл, 3 место - Худяев Дмитрий, Челябинск обл;

 Старшая Школа: 1 место Булатов Адель, Респ Башкортостан, 2 место Большаков Константин, Челябинск обл.

2 по 7 июня 2021 г. в г. Анапа, курорт Витязево, пляж Витязево: Открытый интернациональный чемпионат шахбокса в рамках IV Открытых пляжных игр “Russian beach games” .

2021 - ЧЕМПИОНАТ Федерации шахбокса РОССИИ (17-19 сентября 2021 года Место проведения: г. Санкт-Петербург). МАУ "Спортивный клуб "Лунево" Управления молодежной политики, физической культуры и спорта г. о. Солнечногорск представлял инструктор по физической культуры секции "Бокс" Акаев Андрей Валерьевич. В разделе шахбокс-фит (категория мастерс) Акаев А.В. провел два поединка ​ и занял первое место. Спортсменка из Балашова Лада Леонтьева завоевала две золотые медали . Всего на турнире было представлено 97 участников (22 команды) из разных регионов Российской Федерации.

С 18 по 20 марта 2022 года в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Политехник» прошёл Чемпионат и Первенство Федерации шахбокса России-2022 года. В мероприятии приняли участие 120 шахбоксеров из 23 команд: 1 Ингушетия Политех, 2 Казахстан Политех, 3 Кировская обл. Политех, 4 Красноярск Политех, 5 Москва, 6 Москва Раунд, 7 Москва Зеленоград, 8 Московская обл. Лунево, 9 Оренбургская обл Политех, 10 Республика Башкортостан, сборная, 11 Рязанская обл.,12 Санкт-Петербург Политех, 13 Санкт-Петербург СФШБСПБ, 14 Санкт-Петербург Эверест, 15 Саратовская обл., 16 Ставропольский край, Политех, 17 Таджикистан Политех, 18 Тамбов Политех, 19 Хакасия Политех, 20 ХМАО Политех, 21 Челябинская обл. сборная, 22 Чита Политех, 23 Замбия

Политех

1 общекомандное место: Команда Политех, СПб , представитель А. Скороходов

2 общекомандное место, Сборная Челябинской области , представитель А.Шаховский

3 общекомандное место: СФШБСПБ, СПб , представитель Е. Климук

4 место: Московская обл. , представитель А. Акаев

5 место: сборная Республики Башкортостан, представитель Ф.Имашев

2022 г. Гран-при по ШАХБОКСУ. Чебоксары (17.09.2022). Участники International Gran Prix: ДМИТРИЙ ПРОКОПЬЕВ, Республика Чувашия ИСХАКОВ ИЛСУР,  Республика Башкортостан ПАЙРАВ АЛИНАЗАРОВ , Таджикистан ОЛЕГ ШАТКОВ, Санкт-Петербург AROL AYBERK, Турция .

2022 г. НОВОГОДНИЙ БОЙ: ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ШАХБОКСУ .

2023 г. ШАХБОКС календарь - Россия:

 Опубликовано: ФШБ Россия в 2023 г. - спортивный календарь.

 International Chessboxing Grand Prix 75 кг в Санкт-Петербурге, 14.01.2023  (Доступны более 300 кадров). 14.01.2023 в историческом центе города Санкт - Петербург во дворце «Олимпия», здании 19 века в стиле позднего классицизма прошёл долгожданный международный Гран При International Chessboxing Grand Prix 75 kg. В Первом полуфинале встретились АРТЕМ СЛДОЯН, ЧЕЛЯБИНСК и Роман Маринченко, Казахстан, где победу в разделе шахматы в 5 раунде одержал Маринченко Роман поставив мат. Во втором полуфинале встретились Уткирбек Эргашев и Александр Смирнов Рязанская область, где победу в 5 раунде шахмат одержал Александр Смирнов. Бой за третье место выиграл Артем Слдоян поставив мат Уткирбеку Эргашеву в третьем раунде. В финальном поединке между Романом Маринченко и Александром Смирновым обладетелем Гран При стал Александр Смирнов .
 19 февраля 2023 г. в Росто́в-на-Дону́, отборочный турнир по шахбоксу к Чемпионату ФШБ России .
 International Cup chessboxing fit online пройдет 26 февраля 2023 г. .

 Чемпионат ФШБ России 2023 в Санкт-Петербурге (10-12 марта 2023).

Календарь международных турниров по шахбоксу 
Всемирная организация шахматного бокса (WCBO) и в качестве ее нынешнего лидера Организация шахматного бокса Индии (CBOI) периодически публикует отчеты о своей спортивной деятельности по годам (раздел «СООТВЕТСТВИЕ МИНИСТЕРСТВУ - MINISTRY COMPLIANCE»). Отчет, охватывающий период с момента официального включения CBOI в WCBO в 2011 году, был публично представлен (официальный документ). 

2021 год включает в себя следующие официальные турниры международного значения .

 Сентябрь 2021 г. IFC - PRO - CHESSBOXING (Франция);
 Октябрь 2021 г. NORDIC CHESSBOXING FIGHT NIGHT (Хельсинки, Финляндия) . Доступны результаты турнира, а также полные видеоотчеты с мероприятия ;
 Декабрь 2021 г. 4TH WORLD CHESSBOXING CHAMPIONSHIP Updated Сицилия Италия 6 - 12 декабря 2021 г.  (Первоначально определено октябрь 2021 г. Москва, Россия ) ; Чемпионат мира по шахбоксом проводится при поддержке Итальянского Олимпийского Комитета CONI . Программа турнира и сопутствующие мероприятия публикуются на сайте Итальянской федерации шахматного бокса . Официально представлен тренировочный процесс сборной команды России к чемпионату Мира по шахбокс в Италии . В связи с эпидемической ситуацией чемпионат был перенесен в Турцию в 2022 году .
 Декабрь 2021 г. Indian Open InternationaL Chessboxing Championship (Калькутта, Индия)
2022 год официально установлены .
 Июнь 2022 г. ICBS - Chessboxing (Вижевано, Италия) . 
 Июнь 2022 г. Iepe Rubingh Chessboxing Event (Нигде, Турция) ;
 Август 2022 г. Чемпионат Азии по шахбоксу (Калькутта, Индия);
 Август 2022 г. Открытый кубок Индии по шахбоксу (Калькутта, Индия) ;
 Сентябрь 2022 г. IFC - Chessboxing (Париж, Франция);
 Ноябрь 2022 г. 4-Й Чемпионат мира по шахматному боксу (Анталия, Турция) .
 Декабрь 2022 Mogul Chessboxing Championship (Лос-Анджелес, США) .
 Декабрь 2022  Season's Beatings 2022 Bout (Лондон, Великобритания) .
2023 год официально установлены.

 Февраль (2) 2023 г. IFC-Intellectual Fight Club - III  (Париж, Франция) ; Полная видеозапись турнира IFC выложена в официальную публикацию .
 Май (18 -21) 2023 г. WCBO ASIAN CHESSBOXING CHAMPIONSHIP / WCBO ЧЕМПИОНАТ АЗИИ ПО ШАХБОКСУ 2023 (Индия);
 Май (28) 2023 г. IFC-Intellectual Fight Club - IV (Париж, Франция) ;
 Октябрь (28) - Ноябрь (2) 2023 г. 5TH WORLD CHESSBOXING CHAMPIONSHIP AT RICCIONE (Италия). Чемпионат мира проводится при поддержке Commune di Riccione (муниципалитет), Regione Emilia Romagna (региональный парламент) и таких спортивных организаций, как Association Sportive e Social Italian (ASI), Итальянский Олимпийский Комитет (CONI), и Итальянская шахматная федерация (FSI) .

Шахбокс и Наука 
Концепция шахбокса представляет большой интерес для науки, стремящейся оптимизировать и улучшить физические и психологические характеристики спортсменов за счет применения новых методов и подходов для увеличения силы человека, биомеханических и интеллектуальных способностей и прочего. Шахбокс набирает силу в современной России отмечает Монография НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД И КОНВЕРГЕНЦИЯ ЗНАНИЙ под редакцией Р.М. Байгулова, О.А. Подкопаева .

 Шахбокс рассматривается в теоретическом и эмпирическом аспектах, так как было проведено множество исследований воздействия различных типов нагрузок, влияющих на биомеханические и интеллектуальные возможности человека.
 Концепция спорта шахбокс занимает ведущее место в исследованиях ученых, ищущих новые комплексные методы и подходы, применимые в образовательном процессе, с целью улучшения общего состояния подростков и молодежи.
 В целом основные выводы сводятся к положительному влиянию разнообразия шахбокса, характеризующегося определённой динамикой в ​​разнообразной среде.

Шахбокс и СМИ 
 WCBO имеет собственное официальное промо видео интро
 В 2008 году американская певица Реб Фонтейн (в настоящее время проживающая в Новой Зеландии) официально выпустила свой музыкальный сингл для TAB из своего альбома «Holster» режиссёра Антона Стила с Реб в главной роли в шахбоксом матче с профессиональным новозеландским боксером в легком весе Диланом Расселом.
 В Венгрии в 2012 году шахбокс был представлен профессиональными шахматистами (гроссмейстерами) и многократными чемпионками мира по шахматам среди женщин, сестрами Юдит, Сьюзен и Софией Полгар, которые включили прогрессивный вид спорта в программу организованного ими фестиваля. Чемпион мира по боксу среди профессионалов WBF / IBO Михали Котай принимал участие в шахбокс матче.
 В 2013 году информационно-образовательный телеканал Москва 24 выпустил репортаж о популярности шахбокса.

 В 2018 году запущен официальный видеоролик «ШАХБОКС ПРОМО». Клип о подготовке Russia Moscow Team к Интернациональному Кубку по шахбоксу в Москве (28 марта 2018) под эгидой ChessBoxing Federation (Moscow, Russia) и всемирной Федерации шахбокса (WCBO) при поддержке Indigo Capital Partners. Турнир состоялся в рамках большой спортивной Выставки при Министерстве Спорта Российской Федерации. Среди участников Кубка пять кандидатов в мастера спорта по боксу, два мастера спорта по кикбоксингу, один профессиональный боксёр (рекорд 3-0), два мастера, три кандидата в мастера по шахматам, — три чемпиона мира по шахбоксу, один чемпион Европы и один серебряный призёр чемпионата мира по шахбоксу. Клип создан при поддержке Indigo Capital Partners. Автор клипа: Рафаэль Тимербаев. Шахбокс — анонс турнира / Chess Boxing 28 Марта 2018, КВЦ.
 В 2018 году был представлен итальянский фильм о шахбоксе с автором Алессандро Миньяккой:: «PERFECT! King Of Fist - Chess Boxing». Лауреат премии Oniros Film Awards за лучшую пилотажную программу 2018; Победитель окончательный проект на партнере кинофестиваля Oniros 2019; (лучшее повествование в сериале); Победитель калькуттского международного кинофестиваля 2019; (лучшая программа) Победитель международного фестиваля пять континентов 2019 (лучший пилот); Победитель международного кинофестиваля чхатрапати шиваджи 2019.
 В 2019 году была официально представлена ​​книга С. Дэвиса (Stephen Davies) «Chessboxer».

 2019 RedBull TVофициально запустил документальный фильм о шахбоксе.
 В 2020 году ФИДЕ - Международная шахматная федерация представила на своей официальной странице в Facebook публикацию о шахбоксе .
 В 2020 году на международном турнире по шахбоксу, проходившем в Нидерландах, K1 многократный чемпион мира по кикбоксингу Реми Боньяски поддержал мероприятие в качестве комментатора. Турнир имеет особое значение, потому что спустя 17 лет шахбокс возвращается на родину, где проводился первый чемпионат мира.
 После большого успеха сериала Netflix «Ход королевы» («The Queen’s Gambit», 2020) в интервью ведущей актрисе фильма Аня Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy) для Журнал Vogue представляет шахматы как любимый вид спорта. «Ход королевы» — это 7-серийный оригинал Netflix. Каждая серия длится около 60 минут. Сериал адаптирован по книге Вальтера Тевиса (Walter Tevis). Специальными консультантами для этого мини-сериала являются чемпион мира по шахматам среди гроссмейстеров Гарри Каспаров и Брюс Пандольфини (Bruce Pandolfini), а также первый президент Всемирной организации шахбокса WCBO Ипе Рубинг. В начале 2021 года «Ход королевы» выиграл Золотой глобус за лучшее телевидение, лимитированное издание, антологию или телевидение. Аня Тейлор-Джой получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в лимитированном тираже, антологии или телефильме за роль Бет Хармон в «Ход королевы». Сериал «Ход королевы» выиграл 11 Эмми из 18 номинаций и стал лучшим за 2021 г. . В связи с мировым успехом фильма популярный журнал GQ провел параллель между главной героиней фильма Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой) и биографией чемпиона мира по шахматам, американского гроссмейстера Бобби Фишера, для которого также был снят успешный спортивный биографический фильм под названием «Жертвоприношение пешкой / Pawn Sacrifice (2014)» с Тоби Магуайром в главной роли . Либби Хилл для IndieWire проводит параллель между мотивами главных героев в спортивных фильмах, где шахматы и бокс имеют первостепенное значение, и сравнивает «Ход королевы» с «Рокки».
 В начале 2021 года российское СМИ RT публично продвигала шахбокс в презентационном видео, обращая внимание на популярность этого вида спорта во всем мире и его перспективы включения в Олимпийские игры.
 В 2023 году «Best Documentary» (2,18 миллиона подписчиков) выпустил документальный фильм о шахбоксе как очень важном для спортивного формирования молодежи и тренировки самообороны и дисциплины. Выбранный регион — Индия, но информация общая для каждого региона. Видео показывает реальный пример молодых людей, которые нашли мотивацию для реализации в жизни.

Шахбокс Рекорды 
МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ ГИННЕСА: Первый чемпион мира по шахбоксу. Президент и основатель WCBO Ипе Рубинг (Iepe Rubingh) занесен в Книгу рекордов Гиннеса как первый чемпион мира по шахбоксу (НИДЕРЛАНДЫ (АМСТЕРДАМ) 2003).

Примечания

Ссылки 
 World Chess Boxing Organisation (WCBO)
 World Chessboxing Association (WCBA)
 Официальный сайт WCBO 
 Шахбокс спорт: История, данные и факты
 Общая информация о шахбоксе 
 Шахбокс Энциклопедия 
 Чемпионат мира 2003 года 

Виды спорта
Шахматы
Бокс
Многоборья